Champ de fleurs en anglais ;

Patronyme 

 Clarence Bloomfield Moore (1865 - ), une des passagères du Titanic,
 Jimmy Bloomfield (1934-1983), un footballeur anglais,
 John Bloomfield a réalisé les costumes dans le film La Momie sorti en 1999,
 Leonard Bloomfield (1887-1949), un linguiste américain,
 Maurice Bloomfield (1855-1928), un spécialiste de la grammaire du sanskrit américain,
 Megan Bloomfield un personnage du film But I'm a Cheerleader,
 Michael John Bloomfield (1959-), un astronaute américain,
 Mike Bloomfield (1943-1981), un guitariste, chanteur et compositeur américain,
 Paul Bloomfield, un écrivain,
 Boris Bloomfield, un compositeur et organiste français,
 Robert Bloomfield (1766-1823), un poète anglais,

Toponyme

Australie 
 Bloomfield, une localité du Queensland en Australie,

Canada 
 Bloomfield, une communauté du Nouveau-Brunswick,
 Bloomfield, une communauité de l'Île-du-Prince-Édouard,
 West Point-Bloomfield, une circonscription électorale au Canada situé dans la province de l'Île-du-Prince-Édouard.

États-Unis 
 Bloomfield, une ville située dans le comté de Hartford, dans le Connecticut ;
 Bloomfield, census-designated place située en Californie ;
 Bloomfield High School, une école publique américain dans l'État du Connecticut ;
 Bloomfield, une ville du New Jersey ;
 Bloomfield, un quartier de Staten Island à New York ;
 Bloomfield Hills, une ville dans le sud-ouest du Michigan ;
 Bloomfield, une localité du comté de San Juan au Nouveau-Mexique ;
 Bloomfield, siège du comté de Greene, dans l'Indiana ;
 Bloomfield, siège du comté de Davis (Iowa) ;
 Bloomfield, siège du comté de Stoddard, dans le Missouri ;
 Bloomfield, une ville dans le Kentucky ;
 Bloomfield, une ville dans le Nebraska ;
 Bloomfield, un village dans l’État de New York ;
 Bloomfield, une ville dans le Vermont.

Philippines 
 Mont Bloomfield, montagne de Palawan.

Titres 

 Bloomfield, un film britannique sorti en 1971 et réalisé par Richard Harris,
 Lawrence Bloomfield in Ireland, un livre publié en 1864 par William Allingham,

Autres 
 Bloomfield Books, une maison d'édition anglaise,
 L'architecture Bloomfield d'Intel.
Patronyme anglais